Михаил Иванович Мотылёв (, Москва — 29 июня 1969, там же) — советский архитектор, .

В 1916 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), а в 1919 году — Академию художеств в Петрограде со званием архитектора-художника. Студентом работал у И. И. Рерберга по проектированию и строительству Брянского (Киевского) вокзала в Москве. Затем работал под руководством профессора А. Н. Померанцева. С 1917 года — у академика архитектуры А. В. Щусева. После окончания училища работал на сооружении железнодорожной линии Ермолино — Кинель и вокзальных зданий. Затем — в архитектурной Мастерской архитектурно-художественного отдела Наркомпроса РСФСР под руководством академика архитектуры И. В. Жолтовского, где занимался типовым проектированием. В 1920-е годы — член Технического совещания (архитектурного совета) «Мосстроя», возглавляемого М. В. Крюковым; с 1926 года — главный архитектор проектного (технического) бюро треста «Сокстрой», с 1928 года — главный архитектор проектного отдела треста «Мосстрой». В 1930 году принимал непосредственное участие в организации треста «Моспроект» в качестве главного архитектора, затем руководил Мастерской № 6. В 1933—1940 годах работал в проектном отделе Мосгорисполкома автором-архитектором в мастерских № 2, 4 и 7.

Кандидат архитектуры с 1956 года. Защитил диссертацию на тему «Архитектура советских общеобразовательных школ РСФСР». Долгое время преподавал в Московском Архитектурном институте (МАрхИ): доцент с 1947 года, и. о. профессора в 1943 году, профессор с 1955 года. Участник конкурсов, лауреат премий.

Творческое наследие 
М. И. Мотылёв занимался по преимуществу жилой и общественной архитектурой города. Он — архитектор жилых комплексов на улицах Новорязанской, Земляном Валу, Суворовской (владение № 2/1), Буженинова, Стромынке, Колодезной, Короленко (дома РЖСКТ «Организатор»), Большой Почтовой (владение № 18/20 — «Будёновский посёлок»), Русаковской (чётная сторона — дома РЖСКТ «Красный Северянин»), а также Дубровского и Дангауэровского жилых массивов (в соавторстве), здания Лицея 1535 по адресу улица Усачёва, 50 (1929—1930) и больниц в Москве и Московской области.

См. также 
 Конструктивизм в архитектуре Москвы

Примечания

Литература 
 
 Материалы к биографиям московских архитекторов — ветеранов труда, М., 1983. — Вып. 1

Ссылки 
 Рабочие посёлки Москвы эпохи конструктивизма

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Архитекторы-конструктивисты
Преподаватели МАРХИ
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Архитекторы русского авангарда